Голямата награда на Южна Африка е кръг от световния шампионат на Формула 1.

История 
Първата Голяма награда на Южна Африка като кръг от световния шампионат на Формула 1 се провежда на 29 декември 1962 година на писта Ийст Лондон в Източен Лондон. Състезанието се провежда още две години на същата писта - 1963 и 1965 година, а през 1967 г. се премества на Киалами в Мидранд, където остава докато Южна Африка е домакин на старт от официалния календар на Формула 1.

През 1981 г. състезанието става жертва на войната между федерациите FISA и FOCA и резултатите не са признати за световния шампионат.

Инциденти 
Киалами е мястото на една от най-ужасяващите катастрофи в историята на Формула 1. През 1977 г. Том Прайс загива след като удря маршала Янсен Ван Бурен с пълна скорост.

През 1974 г. загива Питър Ревсън след катастрофа по време на тестове.

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите